Ви́лья-Кла́ра ():
 Вилья-Клара — провинция Кубы.
 Вилья-Клара — кубинский футбольный клуб.